Расширения Веды () — блок стандарта Юникод, содержащий символы для обозначения тонов и другие символы, используемые в Ведах, для деванагари и других индийских письменностей.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Расширения ВедыОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1CDx
| title="U+1CD0: VEDIC TONE KARSHANA" | ᳐
| title="U+1CD1: VEDIC TONE SHARA" | ᳑
| title="U+1CD2: VEDIC TONE PRENKHA" | ᳒
| title="U+1CD3: VEDIC SIGN NIHSHVASA" | ᳓
| title="U+1CD4: VEDIC SIGN YAJURVEDIC MIDLINE SVARITA" | ᳔
| title="U+1CD5: VEDIC TONE YAJURVEDIC AGGRAVATED INDEPENDENT SVARITA" | ᳕
| title="U+1CD6: VEDIC TONE YAJURVEDIC INDEPENDENT SVARITA" | ᳖
| title="U+1CD7: VEDIC TONE YAJURVEDIC KATHAKA INDEPENDENT SVARITA" | ᳗
| title="U+1CD8: VEDIC TONE CANDRA BELOW" | ᳘
| title="U+1CD9: VEDIC TONE YAJURVEDIC KATHAKA INDEPENDENT SVARITA SCHROEDER" | ᳙
| title="U+1CDA: VEDIC TONE DOUBLE SVARITA" | ᳚
| title="U+1CDB: VEDIC TONE TRIPLE SVARITA" | ᳛
| title="U+1CDC: VEDIC TONE KATHAKA ANUDATTA" | ᳜
| title="U+1CDD: VEDIC TONE DOT BELOW" | ᳝
| title="U+1CDE: VEDIC TONE TWO DOTS BELOW" | ᳞
| title="U+1CDF: VEDIC TONE THREE DOTS BELOW" | ᳟
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1CEx
| title="U+1CE0: VEDIC TONE RIGVEDIC KASHMIRI INDEPENDENT SVARITA" | ᳠
| title="U+1CE1: VEDIC TONE ATHARVAVEDIC INDEPENDENT SVARITA" | ᳡
| title="U+1CE2: VEDIC SIGN VISARGA SVARITA" | ᳢
| title="U+1CE3: VEDIC SIGN VISARGA UDATTA" | ᳣
| title="U+1CE4: VEDIC SIGN REVERSED VISARGA UDATTA" | ᳤
| title="U+1CE5: VEDIC SIGN VISARGA ANUDATTA" | ᳥
| title="U+1CE6: VEDIC SIGN REVERSED VISARGA ANUDATTA" | ᳦
| title="U+1CE7: VEDIC SIGN VISARGA UDATTA WITH TAIL" | ᳧
| title="U+1CE8: VEDIC SIGN VISARGA ANUDATTA WITH TAIL" | ᳨
| title="U+1CE9: VEDIC SIGN ANUSVARA ANTARGOMUKHA" | ᳩ
| title="U+1CEA: VEDIC SIGN ANUSVARA BAHIRGOMUKHA" | ᳪ
| title="U+1CEB: VEDIC SIGN ANUSVARA VAMAGOMUKHA" | ᳫ
| title="U+1CEC: VEDIC SIGN ANUSVARA VAMAGOMUKHA WITH TAIL" | ᳬ
| title="U+1CED: VEDIC SIGN TIRYAK" | ᳭
| title="U+1CEE: VEDIC SIGN HEXIFORM LONG ANUSVARA" | ᳮ
| title="U+1CEF: VEDIC SIGN LONG ANUSVARA" | ᳯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1CFx
| title="U+1CF0: VEDIC SIGN RTHANG LONG ANUSVARA" | ᳰ
| title="U+1CF1: VEDIC SIGN ANUSVARA UBHAYATO MUKHA" | ᳱ
| title="U+1CF2: VEDIC SIGN ARDHAVISARGA" | ᳲ
| title="U+1CF3: VEDIC SIGN ROTATED ARDHAVISARGA" | ᳳ
| title="U+1CF4: VEDIC TONE CANDRA ABOVE" | ᳴
| title="U+1CF5: VEDIC SIGN JIHVAMULIYA" | ᳵ
| title="U+1CF6: VEDIC SIGN UPADHMANIYA" | ᳶ
| title="U+1CF7: VEDIC SIGN ATIKRAMA" | ᳷
| title="U+1CF8: VEDIC TONE RING ABOVE" | ᳸
| title="U+1CF9: VEDIC TONE DOUBLE RING ABOVE" | ᳹
| title="U+1CFA: VEDIC SIGN DOUBLE ANUSVARA ANTARGOMUKHA" | ᳺ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов

Примечания